Ziede gij me gere (Vlaams voor "zie je me graag") kan verwijzen naar:

 Ziede gij me gere (volkslied), een volksliedje
 Ziede gij me gere (Will Ferdy), een nummer van Will Ferdy uit 1951